Cima Nera – montagna delle Alpi Venoste nelle Alpi Retiche orientali
 Cima Nera – montagna delle Alpi dell'Ortles nelle Alpi Retiche meridionali
 Cima Nera – adattamento (non ufficiale) in lingua italiana del toponimo Cime noire (fr.), montagna delle Alpi del Gran Paradiso nelle Alpi Graie